Ez a szócikk a 2020-as Roland Garros női páros versenyszámának eredményeit ismerteti.

A címvédő a Babos Tímea–Kristina Mladenovic magyar–francia páros, akik ebben az évben a második kiemeltek voltak, és megvédték címüket, miután a döntőben 6–4, 7–5 arányban legyőzték az Alexa Guarachi–Desirae Krawczyk chilei–amerikai párost. Ezzel Babos Tímea negyedik, Kristina Mladenovic ötödik női páros Grand Slam-győzelmét érte el.

A másik magyar induló Stollár Fanny, aki a román Irina Bara párjaként indult a tornán, az első körben búcsúzni kényszerült.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla

N2